Михаи́л Марке́лович Скура́тов (, село Уян, Иркутская губерния — 2 декабря 1989, Москва) — русский советский поэт. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Отец работал кондуктором на Забайкальской железной дороге, а также писарем. Учиться начал в Иркутске. После двух лет учёбы в Горном училище, которое не закончил, работал в шахтах, чернорабочим, сплавщиком, конторщиком.

В 1922 поступил в Иркутский государственный университет, одновременно работал в губернской газете и участвовал в литературной жизни Иркутска.

Творческий путь начался в Иркутске. Первые стихи были опубликованы в газете «Красный стрелок» в 1921 году. Печатался в журналах «Красные зори», «Сибирские огни». Входил в литературную группу «Памир». Первая книга «Сибирская родословная» вышла в 1937 году.

В 1924 приехал в Москву, поступил Литературный институт имени В. Я. Брюсова, куда его принимал сам Брюсов (всего лишь за месяц до своей кончины). Через год, в связи с закрытием института, был переведён на литературное отделение этнологического факультета МГУ, которое окончил в 1928 году.

Скончался в 1989 году в Москве. Прах захоронен в колумбарии на Донском кладбище.

Библиография 
 Сибирская родословная: Стихи / Михаил Скуратов. — М.: Гослитиздат, 1937 (1 тип. Трансжелдориздата), 80 с.
 Родня: Стихи и поэмы / Михаил Скуратов. — М.: Сов. писатель, 1946 (тип. изд-ва «Моск. рабочий»). — 84 с.
 Всполохи: Стихотворения и поэмы. — М.: Сов. писатель, 1958. — 159 с.

Примечания

Литература 
 Боннер А. М. М. Скуратов // Литературная Сибирь. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — С. 126—128. — 336 с. — Тираж 5 000 экз.
 Трушкин В. П. Голос на особицу // Трушкин В. П. Литературный Иркутск. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. — С. 270—282. — 352 с. — 5000 экз.
 Яновский Н. Н. Скуратов // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. — Т. 6: Присказка — «Советская Россия». — 1971. — С. 905.

Ссылки 
 Михаил Скуратов на сайте Иркипедия
 Михаил Скуратов на сайте Поэзия Московского университета

Родившиеся в Иркутской губернии
Русские поэты
Писатели Иркутска
Члены Союза писателей СССР
Выпускники этнологического факультета МГУ
Похороненные на Донском кладбище